Koutsoupias ist der Familienname folgender Personen:
 Elias Koutsoupias, griechischer Informatiker
 Georgios Koutsoupias (* 1974), griechischer Fußballspieler